Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Centka – polski szybownik
 Weronika Centka – polska siatkarka